Карелка — название рек и населённых пунктов в России:

Карелка — река в Челябинской области (приток Малой Сатки)
Карелка — река в Вологодской области (приток Выноксы)
Карелка — река на Новой Земле, впадает в Баренцево море (, )
Карелка — деревня в Тверской области (Мостовское сельское поселение Оленинского района)

Люди 

 Карелка — представительница карельского народа.

См. также 
 Карел